Mandriva 2008 Spring est le nom donné à la  de la distribution Linux Mandriva Linux, sortie le . Cette version marque également les 10 ans d'existence de Mandriva Linux et marque clairement l'orientation de Mandriva vers le Grand Public et l'univers multimédia. Elle possède un grand nombre de nouveautés et a confirmé le succès de la distribution auprès des utilisateurs néophytes et des moins expérimentés désirant avoir un système Linux simple et offrant de larges possibilités au niveau mutltimédia.

Nouveautés 

Elle est dotée d'une mise à jour de chacun de ses logiciels : 
 GNOME 2.22 (la dernière version à sa sortie) disposant à présent d'une horloge mondiale et d'une nouvelle version du moniteur système, plus clair et performant.
 KDE 3.5.9 (la dernière version stable à sa sortie)
 KDE 4.0.3 (disponible en pré-version à partir du Gestionnaire de Logiciels)
 OpenOffice.org 2.4
 Mozilla Firefox 2.0.0.12 et Mozilla Thunderbird 2.0 (la dernière version stable à sa sortie, mises à jour de sécurité comprises)
 Compiz Fusion 0.7
 X.org 7.3 assurant désormais un meilleur support de plusieurs écrans à la fois et le changement d'écrans à écrans à chaud.
 Mandriva 2008 Spring intègre aussi la dernière version du noyau Linux au moment de sa sortie, le noyau 2.6.24.4.

Nouvelles applications 

Mandriva inclut désormais un Media Center dénommé Elisa, basé sur le système Gstreamer. Elisa se compose d'une interface rafraîchissante, moderne et simple à utiliser qui rend à la fois facile et visuellement attractive la lecture de vidéos, l'écoute de morceaux de musique et la navigation à travers ses images. L'un des points forts d'Elisa est son intégration avec l'internet et le support natif de différents services d'échange de fichiers multimédias tels que last.fm, Flickr, Youtube et bien d'autres. Son architecture rend Elisa facilement extensible à travers l'utilisation de greffons.

Mandriva a également ajouté Avant Window Navigator, un gestionnaire des tâches ainsi qu'une barre des tâches inspiré du Dock sous Mac OS X. Son architecture modulaire et ses possibilités de configuration infinies le rendent encore plus flexible et puissant que l'original. Tout comme Dock, AWN affiche une icône pour chaque application ouverte et permet rajouter des lanceurs dans le même style, permettant ainsi d'utiliser la même interface simple, intuitive, compacte pour le lancement d'applications et pour le basculement entre elles, une fois lancées. L'aspect visuel d'AWN est aussi extrêmement configurable, permettant de choisir entre une apparence plate ou en pseudo-3D, de changer les couleurs et les effets visuels et aussi de mettre une image de fond. AWN tire parti des fonctionnalités de "compositing" de Compiz (ou du gestionnaire de fenêtres de GNOME : Metacity, avec support du compositing activé) et des cartes graphiques modernes pour produire un ensemble d'effets visuels du plus bel aspect qui rendent aussi l'interface simple et facile à utiliser. L'architecture d'AWN rend facile la création d'applets pour rajouter un grand nombre de fonctions, comme par exemple une applet qui permet de contrôleur plusieurs lecteurs multimédias, une applet qui affiche la charge de la batterie, des applets qui affichent la météo, l'heure, etc. Ces applets utilisent le moteur d'AWN pour afficher des effets graphiques avancés.

Conduit, nouvellement ajouté, est une application générale de synchronisation du système pour GNOME. Son but est de fournir une seule interface pour la synchronisation de toutes sortes de données entre des applications, des sites internet, des services et des périphériques. Son interface rend extrêmement simple la mise en place de groupes de synchronisation, ce qui vous permet - par exemple - de synchroniser des photos depuis une application de gestion d'album vers des sites tels que Flickr, Facebook ou Picasa et de copier les images dans un dossier de sauvegarde (local ou distant), tout ceci en une seule opération. De nouveaux services pour Conduit sont ajoutés en permanence mais on peut déjà effectuer un grand nombre d'opérations de synchronisation d'un simple clic de souris.

Miro permet de transformer un PC en télévision sur l'internet. Choisissez vos podcasts favoris ou naviguez dans le guide Miro qui comprend un grand nombre de sites de diffusion de flux vidéo dans plusieurs langues (qui vont des documentaires animaliers aux clips musicaux et des journaux télévisés au bandes-annonces) et faites votre choix. Ensuite, lisez tous ces flux d'un seul clic ! Dès qu'il démarre (ce qui peut correspondre au moment où vous démarrez votre bureau), Miro télécharge automatiquement toutes vos chaînes favorites et continue à télécharger pendant que vous en regardez une, ce qui vous permet de vous installer confortablement et d'apprécier le flux continu de vos vidéos favorites.

KDE 3.5.9 et 4.0.3 

Mandriva Linux 2008 Spring inclut la version finale de KDE 3, KDE 3.5.9, en tant qu'environnement de bureau par défaut. Cette version apporte un environnement de bureau Libre à succès avec beaucoup de corrections de bugs, notamment au niveau de la suite logiciel kdepim, avec entre autres des améliorations au niveau du support du protocole IMAP et du filtrage des messages, et de meilleurs possibilités au niveau des fonctionnalités calendrier de Korganizer.
Des améliorations spécifiques à Mandriva ont été incluses à KDE, telle que la possibilité de passer de manière dynamique entre le menu classique et Kickoff, des fonds d'écrans changeant en fonction de l'heure et la présence de la Métabar pour un accès aisé aux informations et tâches associées aux fichiers. KMyMoney remplace GNUcash en tant que logiciel de gestion de finances personnelles par défaut.

La nouvelle série de KDE 4 n'est pas encore considérée comme étant suffisamment complète ou stable pour devenir le nouveau bureau par défaut de la Mandriva 2008 Spring : elle fera ses débuts en tant qu'environnement par défaut avec la Mandriva 2009 en cours d'année. Cependant, ce nouveau bureau tout simplement révolutionnaire et impressionnant est disponible aux utilisateurs de la Mandriva 2008 Spring de manière optionnelle.

GNOME 2.22 

Bien sûr, Mandriva n'est pas juste une distribution KDE. Pour ceux qui préfèrent GNOME, la 2008 Spring inclut le tout frais GNOME 2.22.

 Réorganisation majeure de l'infrastructure de GNOME : l'ancien système de fichier GnomeVFS est remplacé par le nouveau système gvfs
 Améliorations majeures du module de gestion des périphériques Bluetooth, notamment par l'amélioration de l'interface ou l'ajout de nombreuses nouvelles fonctionnalités afin de pouvoir interagir avec les périphériques Bluetooth depuis ce point unique.
 Metacity, le gestionnaire de fenêtre de GNOME, possède un support optionnel pour les effets graphiques (Composite), permettant d'avoir des effets graphiques avancés tels que les ombres dynamiques et la prévisualisation en temps réel au niveau du sélecteur d'applications. Cette fonctionnalité ne sera pas activée par défaut dans la 2008 Spring car de précédents tests ont montré que cela pouvait causer des problèmes dans certaines circonstances, mais cela pourra être facilement changé en modifiant une simple option gconf de Metacity.
 Totem, le lecteur multimédia de GNOME, supporte désormais la TNT et est utilisé comme plugin vidéo par défaut pour Firefox.
 Abiword 2.6 est aussi disponible avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs telles que le support expérimental du travail collaboratif, ou des formats de documents OpenDocument et OOXML.

Trois nouvelles applications font aussi leur apparition au sein de l'environnement GNOME par défaut. Le client BitTorrent Transmission permet de gérer les téléchargements BitTorrent à partir d'une interface simple et facile à utiliser. L'application de gravure de CD/DVD Brasero fournit des fonctionnalités bien plus avancées que celles basiquement fournies par le graveur de CD/DVD incorporé au sein de Nautilus. HomeBank remplace GNUcash en tant que gestionnaire de finances personnelles par défaut.

Xfce 4.4.2 

Le travail de la communauté XFCE au sein de Mandriva a permis à la version complète du populaire environnement alternatif Xfce d'être disponible dans la 2008 Spring, à laquelle elle s'intègre parfaitement : une version XFCE du thème Ia Ora est utilisée par défaut, et les liens et raccourcis standard de Mandriva sont inclus au sein de l'environnement Xfce. Tout comme KDE 4, Xfce 4.4.2 peut être très simplement installé grâce au gestionnaire de logiciels.

Amélioration des outils de Mandriva 

Les assistants graphiques de Mandriva ont été améliorés de façon à rendre la recherche et l'exploration de nouveaux logiciels plus simple et plus rapide. Des filtres ont été mis en place de manière à afficher seulement certaines catégories de paquetages telles que les applications graphiques ou les méta-paquetages, ou simplement de tous les afficher. Certains outils ont également été retouchés de façon à fonctionner sous très basses résolutions, comme par exemple sur le eeePC 701 d'Asus. 

Un système complètement nouveau de gestion des méta-données pour les paquetage a été introduit. C'est le système avec lequel urpmi et le programme d'installation/suppression de logiciels (Drakrpm) peuvent fournir des informations sur les paquetages ainsi qu'effectuer des requêtes pour trouver un paquetage. Ces informations sur les paquetages comprennent : leur description, leur changelog, les fichiers qu'ils contiennent et bien plus...

Dans les versions précédentes de Mandriva Linux, il existait deux fichiers hdlist pour chaque dépôt. Le premier - le fichier synthesis hdlist - ne fournissait que le minimum d'informations nécessaires pour chaque paquetage à urpmi et drakrpm afin que ces outils puissent lister et installer les paquetages correctement. Il ne contenait aucune information comme la description, la liste des fichiers et le changelog de chaque paquetage. Le second - le fichier hdlist complet - fournissait toute cette information dans un fichier unique qui était donc très volumineux pour les dépôts officiels de Mandriva.

Quand un dépôt était ajouté initialement, il était possible d'utiliser soit le fichier synthesis, soit le fichier hdlist complet. En utilisant le synthesis on obtenait que des informations minimales sur les paquetages, mais il était rapide à télécharger. En utilisant le fichier hdlist complet, on obtenait toutes les informations voulues sur les paquetages, mais il était lent au téléchargement. En plus, ajouter des dépôts avec les outils graphiques de Mandriva utilisait automatiquement le fichier synthesis hdlist, ce qui occasionnait un affichage minimal des paquetages pour chacun des dépôts. Le système ne facilitait pas vraiment la tâche de basculer entre les deux types de fichiers hdlist.

Le nouveau système dans Mandriva Linux 2008 Spring remédie à tous ces problèmes. Le fichier hdlist complet n'existe plus sur le dépôts officiels et seul le synthesis hdlist subsiste. Le fichier synthesis hdlist sera toujours utilisé initialement lors de l'ajout d'un dépôt, ce qui rend l'opération rapide. Les informations supplémentaires pour chaque dépôt ont été découpées en plusieurs fichiers au format XML. urpmi et drakrpm sont capables de retrouver automatiquement ces fichiers à la demande : quand vous tentez d'afficher ou de rechercher une information qui n'est pas disponible (par exemple le changelog), le fichier XML correspondant et contenant ces informations étendues pour le dépôt contenant le paquetage en cours sera automatiquement téléchargé (changelog.xml, dans cet exemple). Ces informations étendues sont stockées sur le système ce qui évitera de télécharger ces informations une deuxième fois si elles n'ont pas changées. 

Enfin, l'applet de notifications automatiques de mises à jour Mandriva Online a été amélioré, ne s'affichant plus que lorsque des mises à jour sont disponibles, consomme désormais moins de mémoire, et se révèle être plus attrayante et fonctionne en lien avec d'autres applications. 

Pour finir, l'outil transfugdrake et l'assistant de migration de fichiers et paramètres depuis Windows supportent désormais entièrement la migration des documents et des paramètres depuis Windows Vista.

Système de son PulseAudio utilisé par défaut 

Mandriva Linux 2008 Spring comporte désormais le serveur sonore PulseAudio installé et activé par défaut sur toutes les nouvelles installations et les mises à jour effectuées par l'installeur Mandriva. Le bénéfice dont on peut tirer parti grâce à PulseAudio incluent la gestion grandement améliorée de plusieurs cartes audio, la possibilité de contrôler la sortie audio de chaque application séparément et des capacités réseau avancées.

Fond d'écran évolutif dans le temps 

Une nouvelle fonctionnalité a été développée pour KDE où le fond d'écran change graduellement en fonction de l'heure du jour. Pour activer cette fonction, il vous faudra un fichier XML décrivant quelle image sera affichée à quelle heure de la journée. Ce format est conçu pour fonctionner sous KDE comme sous Gnome. Cette fonction est activée par défaut dans la Mandriva Linux 2008 Spring et elle utilise le nouveau thème "2008 Spring".

Installation de codecs simplifiée avec Codeina 

Le système Codeina a été introduit dans Mandriva afin de fournir et d'installer des codecs. Ces derniers sont nécessaires pour jouer les fichiers multimédia dans divers formats et ne sont parfois pas disponibles sur le système immédiatement après installation. Cela rend beaucoup plus facile la lecture d'un grand nombre de formats vidéo et audio dans la Mandriva Linux 2008 Spring. Codeina permettra l'achat de codecs propriétaires depuis la boutique Fluendo, mais saura également utiliser les codecs se trouvant dans les dépôts de Mandriva et PLF.

Support et synchronisation faciles avec les périphériques mobiles 

Mandriva Linux 2008 Spring introduit un moyen facile de synchroniser beaucoup d'appareils portables avec les bureaux GNOME et KDE, particulièrement les appareils suivants :
 Assistants personnels et smartphones basés sur Windows Mobile 5, 6 et 6.1
 Smartphones Blackberry
 Beaucoup de téléphones Nokia.

Pour implémenter ce support dans Mandriva, beaucoup de nouveaux paquetages (notamment l'application de synchronisation KitchenSync), plusieurs correctifs et des meta-paquetage pour chaque classe d'appareil ont été introduits dans la distribution.

Nouveau métapaquetage LAMP 

Un méta-paquetage (autrement appelé "tâche") a été ajouté dans cette version afin de rendre possible l'installation d'un ensemble complet de paquetages LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python). Cela rend plus simple l'installation d'un serveur web typique sous un système Mandriva Linux. Ce paquetage et toutes ses dépendances sont présentes dans l'édition Free.

Critique et accueil du public 

Mandriva 2008 Spring est considéré par certains comme étant une des meilleures versions de Mandriva jamais publiées. Ses nouveautés et son orientation spécialement multimédia, accompagné d'un design qui fut acclamé et très apprécié des utilisateurs, lui ont permis de confirmer son retour sur la scène des distributions facile d'accès. Le nombre de bugs majeurs restait faible et la stabilité du système était dès sa sortie excellente, ce qui fut particulièrement appréciée, et l'amélioration notable du gestionnaire de logiciels n'est pas passée inaperçue. 

Si elle fut cependant acclamée par beaucoup, certaines critiques ont fustigé notamment à l'encontre de l'intégration de PulseAudio, alors relativement instable, qui est sans doute un des composants qui causa le plus de soucis sur bon nombre de configurations. 

Cette version est encore aujourd'hui utilisée sur bon nombre d'ordinateurs ne pouvant pas faire tourner Mandriva 2009 pour diverses raisons, ou encore en raison de la déception générée par cette dernière.

Voir aussi

Liens internes 
 Mandriva
 Mandriva Linux

Liens externes 
 Visite guidée de Mandriva Linux 2008 Spring
 Notes de version de Mandriva Linux 2008 Spring

Mandriva